Тушимља може бити:

 Горња Тушимља, насељено мјесто града Новог Пазара, Република Србија
 Пуста Тушимља, насељено мјесто града Новог Пазара, Република Србија
 Средња Тушимља, насељено мјесто града Новог Пазара, Република Србија